Dirka po Sloveniji 2022, znany również jako Tour of Slovenia 2022 – 28. edycja wyścigu kolarskiego Dirka po Sloveniji, która odbyła się w dniach od 15 do 19 czerwca 2022 na liczącej ponad 791 kilometrów trasie z miasta Nova Gorica do miejscowości Novo Mesto. Wyścig kategorii 2.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Liderzy klasyfikacji

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo w Słowenii
UCI ProSeries 2022
2022 w Słowenii